They're All Gonna Laugh At You est le premier album studio d'Adam Sandler, paru en 1993.

Liste des chansons 
 Assistant Principal's Big Day
 The Buffoon and The Dean of Admissions
 Buddy
 The Longest Pee
 Food Innuendo Guy
 The Beating of a High School Janitor
 Right Field
 The Buffoon and the Valedictorian
 Mr. Spindel's Phone Call
 The Thanksgiving Song
 The Beating of a High School Bus Driver
 Oh Mom...
 Fatty McGee
 At a Medium Pace
 The Beating of a High School Science Teacher
 The Cheerleader
 I'm So Wasted
 Lunchlady Land
 The Beating of a High School Spanish Teacher
 Toll Booth Willie
 Teenage Love On The Phone
 My Little Chicken

Album publié par Warner Records
Album enregistré au Hit Factory
Album musical sorti en 1993